Э́рик Анто́нио Пульга́р Фарфа́н (; 15 января 1994, Антофагаста, Чили) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Фламенго» и сборной Чили.

Клубная карьера 
Пульгар — воспитанник клуба «Депортес Антофагаста». 20 ноября 2011 года в матче против «Депортес Наваль» он дебютировал в чилийской Примере. 11 мая 2013 года в поединке против «Унион Эспаньола» Эрик забил свой первый гол за «Депортес Антофагаста». Летом 2014 года Пульгар перешёл в «Универсидад Католика». Сумма трансфера составила 400 тыс. евро. 27 июля в матче против «Унион Эспаньола» он дебютировал за новую команду. 25 августа в поединке против «Палестино» Эрик забил свой первый гол за «Универсидад Католика».

Летом 2015 года Эрик перешёл в итальянскую «Болонью», подписав контракт на четыре года. 22 августа в матче против «Лацио» он дебютировал в итальянской Серии A, заменив во втором тайме Макро Крими. 26 октября 2016 года в поединке против «Кьево» Пульгар забил свой первый гол за «Болонью».

Международная карьера 
29 января 2015 года в товарищеском матче против сборной США Пульгар дебютировал за сборную Чили. Летом 2016 года Эрик стал победителем Кубка Америки в США. На турнире он сыграл в матче против сборной Колумбии.

Летом 2019 года Эрик был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. В первом матче в группе против Японии он отличился голом на 41-й минуте, а его команда одержала убедительную победу 4:0.

Достижения 
Международные

 Чили
  Кубок Америки — 2016

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Фламенго»